Węgrzynowo est le nom de :

Toponymie
en Pologne
dans la voïvodie de Mazovie
 Węgrzynowo, village du powiat de Maków
 Węgrzynowo, village du powiat de Płock 
 Węgrzynowo, village du powiat de Sierpc